Всеобщие выборы в Кот-д’Ивуаре проходили 16 ноября 1975 года. На них избирались президент и депутаты Национального собрания. Количество мест парламента было увеличено на 20 мест до 120 депутатов. Демократическая партия Кот-д'Ивуара была единственной политической партией при существовавшей в стране однопартийной системе. Феликс Уфуэ-Буаньи безальтернативно избран президентом. Явка составила 99,3% на парламентских выборах и 99,8% — на президентских.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Кот-д'Ивуар
Выборы в Кот-д’Ивуаре
1975 год в Кот-д’Ивуаре
Ноябрь 1975 года